Caucaso può riferirsi a:
 Caucaso, una regione al confine tra Asia ed Europa
 Catena del Caucaso, una catena montuosa
 Monte Caucaso, montagna della val Fontanabuona in provincia di Genova
 Caucaso meridionale
 Caucaso occidentale
 Gran Caucaso
 Caucaso Minore